Аржансон:

 Аржансон — французская дворянская фамилия;
 Маркиз де Аржансон — старинный французский дворянский титул принадлежащий семье Аржансон;
 Аржансон, Марк Антуан Рене де (1722—1787) — 3-й маркиз де-Польми д’Аржансон;
 Аржансон, Марк Пьер д’ (1696—1764) — французский государственный и культурный деятель, военный министр при Людовике XV;
 Аржансон, Марк Рене де (1652—1721) — французский государственный деятель;
 Аржансон, Рене-Луи де (1694—1757) — французский государственный деятель.